

Cinema
 Singles - L'amore è un gioco (Singles) – film del 1992 diretto da Cameron Crowe

Geografia
 Singles – comune del Puy-de-Dôme (Francia)

Videogiochi
 Singles - Flirt up your life! – videogioco del 2004 sviluppato da Rotobee e pubblicato dalla Deep Silver

Musica
 Singles – album della colonna sonora di Singles – L'amore è un gioco del 1992
 Singles – album di Alyson Moyet del 1995
 Singles – album dei Nirvana del 1995
 Singles – album dei The Smiths del 1995
 Singles – album dei Luna Sea del 1997
 Singles – album dei Jimmy Eat World del 2000
 Singles – album dei Suede del 2003
 Singles – album dei Travis del 2004
 Singles – album dei New Order del 2005
 Singles – EP dei Paramore del 2011
 Singles – album di Sasha Strunin del 2012
 Singles – album dei Future Islands del 2014
 Singles – album dei Maroon 5 del 2015

Pagine correlate 
 The Singles